Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1953 година e 4-ти пореден.

Започва на 18 януари 1953 г. и завършва на 17 септември.

Съдържа в календара 9 старта.

Стартове

Класиране 
Крайно класиране при пилотите за 1953 г.

1. Алберто Аскари (Ит)

2. Хуан Мануел Фанджо (Арж)

3. Джузепе Фарина (Ит)

4. Майк Хаутърн (Вбр)

5. Луиджи Вилорези (Ит)

6. Хуан Гонзалес (Арж)

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони